POS – Państwowa Odznaka Sportowa
 POS – Powstańczy Oddział Specjalny
 skróty związane z terminem POS – „Point of Sale”
 POSM (point of sales, point of sales materials)
 terminal POS – terminal kart płatniczych
 terminal POS PC – dedykowany komputer/terminal POS
 POS – program obsługi sprzedaży, typ takiego oprogramowania
 POS (giełda) – Price Oscillator
 Port lotniczy Piarco